Controfiletto – taglio di carne bovina
 Controfiletto – termine araldico